Cuvântul „kahraman”(, , , ) înseamnă în lima turcă „erou”.
 Prenume
  (n. ?, [?]), un om de afaceri turc
 Nume de familie
  (n. 1989, [?]), un fotbalist elvețian 
  (n. 1987, Trabzon), un fotbalist turc
  (n. 1983, Londra), un jucător de hochei pe gheață britanic
  (n. 1981, Bagdad), un artist și pictor irakian
  (n. 1976, İstanbul), un fotbalist turc 
  (n. 1979, Viena), un fotbalist austriac

Vezi și 

 „Kahraman” se poate referi la:
 Kahraman (album)  un album lansat în anul 2009 de interpreta belgiană Hadise;
 „Kahraman”  un cântec inclus pe albumul mai sus menționat;
 Vezi și
 , 
  ()
 , , 
  (< Karlmann)

Prenume masculine
Nume de familie